Емі́ліо Корна́ліа () (21 липня 1824 — 8 червня 1882) — італійський натураліст.

Праці 

 Cesare Conci et Roberto Poggi (1996), Iconography of Italian Entomologists, with essential biographical data. Memorie della Società entomologica Italiana, 75 : 159–382.

Описані види 
 Leopardus jacobitus Cornalia, 1865

Автори зоологічних таксонів
Італійські природознавці
Італійські зоологи
Померли в Мілані
Уродженці Мілана
Випускники Павійського університету